The Revenge of Shinobi () — видеоигра, вышедшая в Японии под названием  The Super Shinobi (ザ・スーパー忍, «Супер Синоби»), разработана и выпущена компанией Sega в 1989 году для игровой системы Sega Mega Drive.

The Revenge of Shinobi является продолжением аркадной игры Shinobi 1987 года. Музыку к игре написал композитор Юдзо Косиро. Игра была включена в сборники: Mega Games 2, Mega Drive 6 Pak, Sega Classics Arcade Collection (для Mega-CD) и Sega Smash Pack (для ПК и Dreamcast). Имела переиздания для  Wii Virtual Console, PlayStation 3 и Xbox 360. С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игровой процесс 

Игра представляет собой традиционный скролинговый платформер, состоящий из восьми уровней. Каждый уровень состоит из трёх сцен: первые две представляют собой платформенные уровни, а третья — битву с боссом. У главного героя игры, Джо Мусаси, есть девять очков здоровья; дополнительные могут быть получены по ходу прохождения уровня.

Сюжет 
После событий первой части игры проходит три года. Neo Zeed — реформированная организация Zeed из оригинальной Shinobi — решается на месть клану Оборо и главному герою игры Джо Мусаси. Neo Zeed убивает учителя Джон и похищает его невесту Наоко. Прибывший Мусаси от умирающего учителя узнаёт о заговоре Neo Zeed и решается пуститься в путешествие, чтобы свершить месть и спасти свою невесту.

Действие игры разворачивается в двух странах: Япония и США.

Критика 

Игра получила высокие оценки критиков. Журнал Dragon дал игре пять звёзд из пяти, однако покритиковал игру за слишком сложных боссов. Журнал MegaTech похвалил «геймплей, графику и звук». Mega поставил игру на 18 место в списке лучших игр на Mega Drive всех времён. Гленн Рубенштейн из журнала Wizard высоко оценил графику игры.

Продолжение 
В 1993 году вышло продолжение игры под названием Shinobi III: Return of the Ninja Master.

Примечания

Ссылки 
 http://ps3.gamespy.com/playstation-3/the-revenge-of-shinobi/
 http://www.computerandvideogames.com/348349/lots-of-sega-classics-confirmed-for-xbla-psn/
 http://www.nintendolife.com/reviews/2009/08/revenge_of_shinobi_virtual_console
 http://www.sega-16.com/2004/06/revenge-of-shinobi/

Компьютерные игры 1989 года
Платформеры
Игры для PlayStation Network
Игры для Sega CD
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Продолжения компьютерных игр
Игры для Virtual Console
Игры для Xbox 360 Live Arcade
Shinobi
Компьютерные игры, разработанные Sega
Компьютерные игры, изданные Sega